Робитай () — квебекская фамилия (в англоязычной части Канады произносится Робитайл). Известные носители:
 
 Робитайл, Люк (род. 1966) — канадский хоккеист.
 Робитайл, Рэнди (род. 1975) — канадский хоккеист.